Розенбе́рги () — кілька шляхетних родів.

 Розенберги (богемські) 
 Розенберги (франкські) 
 Розенберги (швабські) 
 Розенберги-Грушинські 
 Орсіні-Розенберги